Daumal ist der Familienname folgender Personen:

 Ramón Daumal Serra (1912–2008), spanischer Geistlicher, Weihbischof im Erzbistum Barcelona
 René Daumal (1908–1944), französischer Schriftsteller